Joh Yowza es un personaje del universo de la Guerra de las Galaxias (Star Wars).

Joh Yowza era uno de los miembros más populares de la banda Banda Max Rebo. Él y Sy Snootles eran los dos vocalistas, que eran acompañados por el gran coro de Rystáll, Greeata y Lyn Me.

Yowza era nativo de la luna de Endor, donde su especie, los yuzzum, eran muy populares. Eventualmente encontró una vía de salida de su planeta oculto en una nave de carga y se halló en varios planetas. Uno de sus más conocidos contratos fue el que estableció la Banda Max Rebo con el Lord Jabba el Hutt en Tatooine. Ahí cantaron incesablemente a placer del Lord.

Personajes de Star Wars